Theetuin (Oirschot), buurtschap in de gemeente Oirschot;
 theetuin (uitspanning), landelijk gelegen uitspanning waar thee e.d. wordt verkocht;
 plantage voor het verbouwen van theeplanten;
 in Japan een tuin waarin de theeceremonie wordt uitgevoerd.